Хле́бница:
 Ёмкость (закрывающийся ящик) для хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Обычно изготовляется из дерева или эмалированного металла, реже из пластика. Хлеб в таком ящике недоступен для вредителей (мышей, крыс и т. д.). Также считается, что хлеб лучше сохраняет вкус в темноте.
 Столовый прибор для хранения нарезанного хлеба или небольших булочек. Может представлять собой тарелку, корзинку или иную посуду.
 Женщина-хлебопек или хлебопродавец (устар.).
 Супруга хлебника (хлебопека или хлебопродавца) (устар.).
 Хлебница — народное название растения Белокрыльник.

Литература 
 
 

Кухонная утварь